Олександрівка (Комінтернівський район, Олександрівська сільська рада)
Олександрівка (Старобешівський район, Олександрівська сільська рада)
Олександрівка (Доманівський район, Олександрівська сільська рада)